De Oostenrijkse voetbalbeker 2001/02 (Duits: ÖFB Cup 2001/02) was de 68ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 21 augustus 2001 met de eerste ronde en eindigde met de finale op 12 mei 2002 in het Schwarzenegger-Stadion in Graz onder leiding van scheidsrechter Bernhard Brugger. Aan het toernooi deden 82 clubteams mee. Grazer AK, onder leiding van de Nederlandse coach Thijs Libregts, won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 2001/02
Oostenrijks voetbalelftal in 2001
Oostenrijks voetbalelftal in 2002

2002
Bekervoetbal 2001/02